«Wish You Were Here» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Wish You Were Here (1975), álbum de Pink Floyd.
 Wish You Were Here (1974), álbum de Badfinger.
 Wish You Were Here (1998), álbum de Mark Wills.

Canciones 
 Wish You Were Here (1952), canción grabada por Eddie Fisher.
 Wish You Were Here (1975), canción de Pink Floyd.
 Wish You Were Here (2011), canción de Avril Lavigne.
 Wish You Were Here (n/d), canción de Incubus.